indigen (von lateinisch indigenus „eingeboren“) bezieht sich auf:
 indigene Lebewesen, in einer umschriebenen Umgebung einheimische Arten,
 als autochthone Art im aktuellen Verbreitungsgebiet entstanden – in Abgrenzung zu allochthonen
 als Endemit ausschließlich in begrenzter Region vorkommend – in Abgrenzung zu Kosmopoliten
 indigene Pflanzen, einheimische Sippen – in Abgrenzung zu eingebrachten (Archäophyten, Neophyten, Kulturpflanzen)
 indigene Völker, Ureinwohner und deren Nachkommen, früher: „Eingeborene“

Siehe auch:

 autochthon (Begriffsklärung)